Leonardo Borzani (1984), footballeur argentin.
Lisa Borzani (1979-), coureuse d'ultra-trail italienne.